Fenestrida är en ordning av mossdjur. Fenestrida ingår i klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I ordningen Fenestrida finns 20 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Fenestrida